Cabral ist ein portugiesischer Familienname.

Namensträger

Sportlername 
 Cabral (Fussballspieler) (Adilson Tavares; * 1988), Schweizer Fußballspieler kapverdischer Herkunft

Familienname 
 Afonso Reis Cabral (* 1990), portugiesischer Schriftsteller und Lyriker
 Aires Francisco Cabral, osttimoresischer Politiker
 Alexandrina Cabral Barbosa (* 1986), spanische Handballspielerin
 Amílcar Cabral (1924–1973), kapverdischer Politiker und Unabhängigkeitskämpfer
 Angelique Cabral (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Anna Escobedo Cabral (* 1959), US-amerikanische Regierungsbeamtin

 Ariel Cabral (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Arthur Cabral (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Berta Cabral (* 1952), Politikerin auf den Azoren
 Ciruelo Cabral (Gustavo Cabral; * 1963), argentinischer Maler, Illustrator und Autor
 Domingos Sávio Cabral Ribeiro, osttimoresischer Politiker
 Donald Cabral (* 1989), US-amerikanischer Hindernisläufer
 Donald Reid Cabral (1923–2006), dominikanischer Politiker, Staatspräsident 1963 bis 1965
 Euclides Cabral (* 1999), portugiesischer Fußballspieler 
 Eusebio Cabral, uruguayischer Politiker
 Facundo Cabral (1937–2011), argentinischer Sänger und Songwriter
 Filomeno da Câmara de Melo Cabral (1873–1934), portugiesischer Gouverneur und Politiker
 Francelina Cabral (* 1985), osttimoresische Mountainbikerin

 Gonçalo Velho Cabral (um 1400-um 1460), portugiesischer Entdecker

 Héctor Incháustegui Cabral (1912–1979), dominikanischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Diplomat
 Jerson Cabral (* 1991), niederländischer Fußballspieler

 Jorge Cabral, 11. portugiesische Generalgouverneur des Estado da India
 Jorge Kirchhofer Cabral (1903–1962), brasilianischer Diplomat

 Jovane Cabral (* 1998), kapverdischer Fußballspieler
 Luciano José Cabral Duarte (1925–2018), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Aracajú

 Manoel Rezende de Mattos Cabral (* 1950), brasilianischer  Fußballspieler, siehe Nelinho
 Manuel Caldeira Cabral (* 1968), portugiesischer Ökonom
 Manuel del Cabral (1907–1999), dominikanischer Schriftsteller
 Maria Cabral (1941–2017), portugiesische Schauspielerin
 Mário de Araújo Cabral (1934–2020), portugiesischer Automobilrennfahrer
 Milagros Cabral (* 1978), dominikanische Volleyballspielerin

 Rafael Cabral (* 1990), brasilianischer Fußballtorhüter
 Raly Cabral (* 1997), kapverdischer Fußballspieler
 Richard Cabral (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Rubival Cabral Britto (* 1969), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Grajaú
 Sacadura Cabral, portugiesischer Luftfracht-Pionier
 Sérgio Cabral (* 1937), brasilianischer Journalist, Schriftsteller und Musikkritiker
 Sérgio Cabral Filho (* 1963), brasilianischer Politiker
 Tomás Cabral, osttimoresischer Beamter und Politiker
 Travis Cabral (* 1983), US-amerikanischer Freestyle-Skier

Weblinks 
 Cabral bei behindthename.com

Familienname
Portugiesischer Personenname